Pablo Javier Pérez (ur. 1985) – argentyński piłkarz, reprezentant kraju
 Pablo Pérez Marín (ur. 1993) – panamski piłkarz, reprezentant kraju
 Pablo Pérez Rodríguez (ur. 1993) – hiszpański piłkarz